De eerste nationale is de hoogste afdeling van het Belgische handbal bij de heren op landelijk niveau. In het seizoen 2014/2015 werd United HC Tongeren landskampioen van België. HKW Waasmunster degradeerde naar de tweede nationale. 

Sinds dit seizoen spelen de beste vier teams van België, QubiQ Achilles Bocholt, Hubo Initia Hasselt, United HC Tongeren en KV Sasja HC spelen tegen de beste vier Nederlandse teams in de BENE-League. Na de finale weekend spelen de beste vier teams van de BENE-League tegen de beste twee van de eerste nationale in de play-off. De beste vier van de play-off promoveren het seizoen daarop naar de BENE-League.

Teams

Reguliere competitie

Stand

Nacompetitie

Play-down

Stand

Play-off

Stand

3e en 4e plaats

Best of Three 
Wedstrijd 1

Wedstrijd 2

Wedstrijd 3

Zie ook 

 BENE-League Handball 2014/15

Referenties 

Eerste nationale
Handbal in 2014
Handbal in 2015